Анчески () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Аристиде Анчески (1866—1938) — оперный певец.
 Лучано Анчески (1911—1995) — литературный критик.
 Стефано Анчески (род. 1984) — бегун-спринтер.